Мембрилья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 143,94 км². Население — 6362 человека (на 2010 год).

Покровителями города считаются Сантияго и святая дева дель Эспино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página de la Asociación Juvenil arramblamidas de Membrilla
 Página del Ayuntamiento de Membrilla
 Página del Club de Atletismo de Membrilla
 Página de Ramón

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля